In 2008 werd de vijfde editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Lupi Martins. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 16 augustus tot 30 november. Pelotas werd kampioen.

De club plaatste zich zo voor de Recopa Sul-Brasileira 2008 en voor de Série D 2009.  Cerâmica plaatste zich als verlezend finalist voor de Copa do Brasil 2010.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
  RSSSF

Copa FGF
FGF Copa